Blom kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Magnus Blom
 Hans H. Blom

Robotskapade auktorsförkortningar